Мати́сов канал — канал в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в юго-западной части города. Протекает по территории микрорайона Балтийской жемчужины и впадает в Дудергофский канал.

История 
Происхождение названия — от имени шкипера Христиана Матиса. Можно его сопоставить с другими похожими названиями Петербурга — Матисовым островом и Матисовым мостом.

Канал проложен в XVIII веке, находился на оси «Усадьбы Демидова» (главный дом сохранился и находится на другой стороне Петергофского шоссе) и впадал непосредственно в Финский залив. При прорытии Дудергофского канала Матисов канал отвели в его русло, завернув на 90° на восток и засыпав прежнее устье. При строительстве Балтийской жемчужины канал-дублёр был засыпан.

На берегу Матисова канала до начала 2000-х годов существовал яхт-клуб «Балтиец», который перенесли ближе к Финскому заливу в связи с застройкой территории.

Географические сведения 
Общая длина канала составляет около 1400 метров, ширина варьируется от 17 метров (исток) до 220 метров (устье). Глубина — -около 1 м.

В канале обитают колюшка, окунь, плотва, подлещик.

Достопримечательности 
Матисов канал является памятником истории и культуры.

Примечания

Литература 
 

Красносельский район (Санкт-Петербург)
Каналы Санкт-Петербурга
Южно-Приморский (округ Санкт-Петербурга)